Тови () — английская фамилия.

Известные носители:

 Тови, Брамуэлл (1953—2022) — канадский дирижёр и композитор.
 Тови, Дональд (1875—1940) — британский музыковед, композитор, пианист, дирижёр и педагог.
 Тови, Джон (1885—1971) — британский морской офицер, принимавший участие в обеих мировых войнах, адмирал флота (1943).
 Тови, Рассел (род. 1981) — английский актёр кино, телевидения и театра.
 Тови, Фрэнк (1956—2002) — британский исполнитель новой волны, более известный под псевдонимом Fad Gadget.

См. также 
 Тове